Die Operation Storax war eine Serie von 48 US-amerikanischen Kernwaffentests, die 1962 und 1963 auf der Nevada Test Site in Nevada durchgeführt wurde.

Die einzelnen Tests der Storax-Serie

Weblinks 
 Die Storax-Tests der USA auf nuclearweaponarchive.org (englisch)
 United States Nuclear Tests July 1945 through September 1992 (PDF; 898 kB) des U.S. Department of Energy (englisch)

Storax
Nye County
Ereignis 1962
Ereignis 1963